Пу́тепрово́ды Москвы (произносится с двумя ударе́ниями) — путепроводы, находящиеся на территории г. Москвы; в данный раздел не включены транспортные развязки, практически каждая из которых содержит в себе путепровод.

Путепроводы через (над) Окружную МЖД 
 Путепровод Абрамцевской просеки, 19XX.
 Первый Алтуфьевский путепровод, 1976.
 Первый Волоколамский трамвайный путепровод, 1943, реконструирован в 1957 г.
 Путепровод Лосиноостровской улицы, 1973.
 Щёлковский путепровод, 1969.
 Мытищинский путепровод, 1956.

Путепроводы над другими железнодорожными ветками 

 Путепровод на улице Барклая
 Карачаровский путепровод, сооружён в 1982 году.
 Северянинский путепровод, сооружён в 1953 году.
 Крестовский мост, сооружён в 1937 году, реконструирован в 2009.
 Малый Крестовский путепровод.
 Второй Алтуфьевский путепровод.
 Третий Алтуфьевский путепровод.
 Канатчиково — над южной горловиной станции путепровод улицы Карьер.
 Шереметьевский путепровод, 1957.
 Мост Победы, 1943 (бывш. 1-й Ленинградский путепровод) — путепровод на Ленинградском шоссе в над путями Рижского направления Московской железной дороги.
 Путепровод в районе платформы Переделкино Киевского направления ЖД, сооружён в 2017 году.
 Путепровод в районе поселения Кокошкино (Москва, ТиНАО) Киевского направления ЖД 33 км, сооружён в 2017 году.
 Путепровод в районе платформы Крекшино 36 км Киевского направления ЖД, сооружение заканчивается в 2017 году. Фактически уже эксплуатируется.

Путепроводы Москвы над Алексеевской соединительной линией

Все путепроводы, в алфавитном порядке 

 Абрамцевский путепровод, 1908
 1-й Алтуфьевский путепровод, 1976
 2-й Алтуфьевский путепровод, 1977
 3-й Алтуфьевский путепровод, 1977
 Бакинский путепровод, 1976
 Библиотечный путепровод, 1982
 Бусиновский путепровод, 1983
 Ваганьковский путепровод, 1960
 Вешняковский путепровод, 1973
 Владимирский путепровод, 1912
 Волгоградский путепровод, 1960-е
 1-й Волоколамский путепровод, 1943
 2-й Волоколамский путепровод, 1960-е
 Горбатый путепровод, 1924
 Дангауэровский путепровод, 1920-е
 Дмитровский путепровод, 1965
 Донбасский путепровод
 1-й Загородный путепровод, 1953
 2-й Загородный путепровод, 2000
 Звенигородский путепровод, 2005
 Измайловский путепровод, 2009
 Казаковский путепровод
 Канатчиковский путепровод, 1950-е
 Каланчёвский путепровод, 1930
 Карачаровский путепровод, 1983
 Киевский путепровод, 1999
 Крестовский большой путепровод, 1937
 Крестовский малый путепровод, 1930-е
 Кунцевский путепровод, 1985
 Кутузовский путепровод, 1908
 1-й Ленинградский путепровод, 1943
 2-й Ленинградский путепровод, 1940-е
 Липецкий путепровод, 1987
 Лосиноостровский путепровод, 1973
 Лужниковский путепровод, 1956
 Марк  путепровод, 1974
 Милашенковский путепровод, 1988
 Михалковский путепровод, 1960-е
 Можайский путепровод, 1970-е
 Москворечье  путепровод, 1974
 Мытищинский путепровод, 1956
 Нарвский путепровод, 1950-е
 Нижегородский путепровод
 Новобасманный путепровод
 Новогиреевский путепровод, 1973
 Останкинский путепровод, 1958
 Остаповский путепровод, 1957
 Очаковский путепровод, 1980
 Песчаный путепровод, 1962
 Покровский путепровод, 1977
 Путепровод на улице Барклая
 Рижская эстакада, 1975
 Ростокинский путепровод, 1956
 Руставели путепровод, 1966
 Савёловская эстакада, 1966
 Сайкинский путепровод, 1969
 Северный путепровод, 1908
 Северянинский путепровод, 1953
 Семёновский путепровод, 1956
 Старобасманный путепровод
 Сусоколовский путепровод, 1908
 Тверской путепровод, 1904
 Угрешский путепровод, 1960-е
 Шарикоподшипниковский путепровод, 1966
 Шереметьевский путепровод, 1957
 Щёлковский путепровод, 1969
 Южный путепровод, 1908

См. также 
 Мосты Москвы
 Тоннели Москвы
 Эстакады Москвы

Литература 

 Надежин Б. Мосты Москвы. — М., 1979.
 Москва. Энциклопедия. — М., БРЭ, 1997.
 Носарев В. А., Скрябина Т. А. Мосты Москвы. — М., «Вече», 2004. ISBN 5-9533-0183-9

Ссылки 
  (файл меток KMZ для Google Earth)
 Мосты и путепроводы
 Велоэкскурсия по московским мостам

Списки инженерных сооружений Москвы